Denna lista rangordnar Nordens femtio folkrikaste kommuner efter befolkningsstorlek, med uppgifter om invånarantal, landyta samt befolkningstäthet. Uppgifterna för invånarantalet härrör från årsskiftet 2019/2020, och referensdatumet har satts till 31 december 2019. Det finns senare uppgifter för en del kommuner, som ofta redovisar sin folkmängd kvartalsvis eller till och med månadsvis, men eftersom inte alla kommuner gör detta så har senast möjliga gemensamma tidpunkt givits företräde. Uppgifter om ytor avser landytor, exklusive sjöar och vattendrag. Man bör notera att många kommuner i Danmark utökade sina administrativa gränser vid den kommunreform som genomfördes vid årsskiftet 2006/2007, och några finska och norska kommuner har justerat sina gränser (vissa avsevärt) under de senaste åren.

Tabell

Källor

Se även
Lista över Nordens största tätorter
Danmarks kommuner
Lista över Norges kommuner
Lista över Sveriges kommuner
Lista över Finlands kommuner

Kommuner
Norden
Listor med anknytning till geografi
Listor med anknytning till Danmark
Listor med anknytning till Finlands geografi
Listor med anknytning till Island
Listor med anknytning till Norge
Listor med anknytning till Sveriges geografi